Буджак — топоним.

 Буджак — историческая область на юге Бессарабии.
 Буджак — город и район в провинции Бурдур (Турция).
 Буджак — село в Молдавии, в составе автономного территориального образования Гагаузия.
 Буджак — село в Огузском районе Азербайджана.  
 Буджак — молдавский футбольный клуб из города Комрат, прообраз ФК «Университатя Комрат» (ныне — Гагаузия-Огузспорт).